Crno jezero (Grmuša), jezero u kanjonu Grmuši u Bosni i Hercegovini
 Crno jezero (Treskavica), jezero na Treskavici u Bosni i Hercegovini
 Crno jezero (Zelengora), jezero na Zelengori u Bosni i Hercegovini
 Crno jezero (Crna Gora), jezero u Crnoj Gori